Мескалапа има више значења:

 Мескалапа (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мескалапа (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику